El Viaducte de Bellesguard és una obra de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Aquest viaducte actualment forma part del carrer Bellesguard, molt a prop de la Ronda de Dalt. Consta en deu columnes en forma de pota d'elefant, inclinades cap enfora, que sustenten uns arcs rebaixats. Entre les columnes i el talús queda un passadís cobert amb volta. L'estructura està construïda amb maó recoberta amb pedra rústega.

Història 
Aquesta obra s'engloba dins de la restauració de la Torre de Bellesguard realitzada per Antoni Gaudí entre 1900 i 1909. El viaducte es va fer per conservar i completar els fragments de les dues torratxes de la muralla medieval. Es va desviar l'antic camí públic que anava del poble de Sant Gervasi de Cassoles al cementiri, avui situat damunt la Ronda de Dalt, i el nou tram passava lateralment sobre la riera de Betlem. La solució que va donar aquí recorda al viaducte construït al Parc Güell.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sarrià - Sant Gervasi
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi
Viaductes